Països Catalans:
 Convent de Santa Clara de Balaguer
 Convent de Santa Clara de Barcelona
 Convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries
 Convent de Santa Clara de Cervera
 Convent de Santa Clara de Lleida
 Convent de Santa Clara de Manresa
 Convent de Santa Clara (Palma)
 Convent (ara capella) de Santa Clara de Perpinyà
 Convent de Santa Clara de Puigcerdà
 Convent de Santa Clara de Tarragona
 Convent de Santa Clara de Tàrrega
 Convent de Santa Clara de Tortosa
 Convent de Santa Clara de València
 Convent de Santa Clara de Vic
 Convent de Santa Clara de Vilafranca del Penedès
 Convent de Santa Clara de Xàtiva
 Perú:
 Convent de Santa Clara (Ayacucho), catòlic, a Ayacucho (ciutat)
 Convent de Santa Clara (Cusco), catòlic, a Cusco
 Convent de Santa Clara (Lima), catòlic, a Barrios Altos, Lima
 Portugal:
 convent de Santa Clara de Lisboa
 Convent de Santa Clara (Amarante), a São Gonçalo, Amarante, districte d'Oporto 
 Convent de Santa Clara (Vila do Conde), a Vila do Conde, districte d'Oporto 
 Convent de Santa Clara (Portalegre), a Portalegre, districte de Portalegre 
 Convent de Santa Clara (Santarém), a São Salvador, Santarém, districte de Santarém 
 Convent de Santa Clara d'Évora, a Santo Antão, Évora, districte d'Évora 
 Miscel·lània:
 Convent de Santa Clara de Dubrovnik, a Croàcia 
 Convent de Santa Clara (Estocolm), a la ciutat d'Estocolm (Suècia)